Петренската епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, съществувала от X век до 1896 година.

История 

Епископията (Πέτρας) с център в Петренския манастир „Въведение Богородично“ в Олимп се появява в X век. За известно време през XI век тя е част от Охридската архиепископия. В XI век е подчинена на Солунската митрополия и заема седмо място в каталога на епархиите ѝ. По-късно центърът на епископията е преместен в Ливади и тя получава името Петренска и Ливадийска (Πέτρας και Λιβαδίου). През юни 1896 година епископията е закрита.

Епископи

 Титулярни епископи

Бележки